A Rádio Cidade Modelo LTDA, com o nome de fantasia “FM Cidade Modelo” é uma emissora de rádio brasileira que encontra licalizada na cidade de Picos, no Estado do Piauí, podendo ser sintonizada pela frequência FM 95,30 MHz.

A presente rádio foi fundada pela família Barros Araújo e inaugurada oficialmente em 28 de janeiro de 1989, entrando definitivamente em operação para a cidade de Picos e região em 28/02/89. 

A FM Cidade Modelo tem como objetivo levar entretenimento de qualidade, unido à informação séria e de responsabilidade. Para tanto, sua grade musical e o Jornal 95, que a princípio só contava com 30 minutos diários, foram tratados como prioridade. O papel social desempenhado pela FM Cidade Modelo é de suma importância, por conta da quantidade gerada de informação e entretenimento em seus transmissores, que atingem quase 40 municípios da grande região de Picos.

A FM Cidade Modelo foi primeira emissora do centro sul do Estado do Piauí a implantar o sistema on-line, através do site oficial transmissão de som e imagem ao vivo, uma inovação que deu certo, pois agora, além de sermos líder de audiência na cidade e região.

Programação
De toda a programação semanal da Rádio FM Cidade Modelo cabem destaques aos seguintes programas listados abaixo.
 Madrugada 95
 Mistura de sucesso
 Forrózão da 95
 Bom dia 95
 Cidade News
 Cidade on-line
 Super hits
 Jornal 95
 Retrôcidade
 Zona livre
 Agitando a cidade
 Forró e Cia
 As 10 mais pedidas
 Jovem hits
 Emoções 95
 Sábado especial
 É só forró
 X-tudo

Ligações externas

 Página Oficial: http://www.cidademodelofm.com.br/

Cidade Modelo FM
Estações de rádio fundadas em 1989